Драгановець — село в Тирговиштській області Болгарії
 Драгановець — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії Хорватії